Челябинский педагогический институт
 Челябинский политехнический институт
 Читинский политехнический институт